Schorenbach ist ein Gewässernamen:
 Schorenbach, linker Zufluss der Wester in der Stadt Warstein im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Schorenbach (Singold), linker Zufluss der Singold im Ortsteil Holzhausen der Gemeinde Igling im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern